Ghana peut désigner :
 la république du Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest ;
 le dominion du Ghana, l'époque monarchique de ce pays (1957-1960) ;
 l'empire du Ghana, un empire soninké du  au  qui s'étendait en Afrique ;
 le , ou L-Għana, chant traditionnel maltais.